Дозовка:

 Дозовка — река в России, приток Весляны, протекает в Пермском крае, Кировской области и Удмуртии. 
 Левая Дозовка — река в России, приток Дозовки, протекает в Пермском крае. 
 Дозовка — исчезнувший посёлок в Гайнском районе Пермского края.